Wang Dong kan syfta på följande personer:
Wang Dong, en kinesisk diplomat som var Kinas ambassadör i Sverige 1969-1971.
Wang Dong, en kinesisk fotbollsspelare, som bland annat representerat Kina i Asiatiska mästerskapet i fotboll 2007.
Wang Dong, (1502-1581), en nykonfucian under Mingdynastin.